Байкеры:
 Байкеры — любители и поклонники мотоциклов.
 Байкеры (фильм, 2000) — канадский фильм-боевик 2000 года, рассказывающий о жизни внутри клуба байкеров.
 Байкеры (фильм, 2003) — фильм режиссёра Реджи Рока Байтвуда, снятый в жанре мелодрамы и гоночного боевика и повествующий о непростых взаимоотношениях в мире подпольных мотогонок.
 Байкеры (фильм, 2004) — индийский фильм 2004 года режиссёра Санджая Гадхви, первый в трилогии.
 Байкеры 2: Настоящие чувства — второй фильм трилогии, вышедший в 2006 году.
 Байкеры 3 — третий фильм трилогии, вышедший в 2013 году.